O Paniόnios Gymnastikόs Sýllogos Smýrnis (), conhecido também como Panionios Vikos Cola por razões de patrocinadores, é um clube de basquetebol baseado em Nova Esmirna, Atenas, Grécia que atualmente disputa a Stoiximan.gr Liga A1. Manda seus jogos nos Nea Smyrni Indoor Hall com capacidade para 2.000 espectadores.

Histórico de Temporadas 

fonte:

Títulos

Copa da Grécia
Campeão (1):1990-91
 Finalista (2):1976-77, 1994-95

Liga A2 (segunda divisão)
Campeão (3):1973-74, 1980-81, 2016-17

Liga B (terceira divisão)
Campeão (1):2015-16

FIBA Copa Korać
 Semifinalista (2):1993-94, 1998-99

Treinadores

  Panagiotis Giannakis
  Kostas Missas
  Nikos Linardos
  Michalis Kyritsis
  Makis Dendrinos
  Memos Ioannou
  Efthimis Kioumourtzoglou
  Georgios Bartzokas
  Thanasis Skourtopoulos
  Minas Gekos
  Ioannis Sfairopoulos
  Vangelis Alexandris
  Nikos Oikonomou
  Georgios Kalafatakis
  Vangelis Ziagkos
   Lefteris Soumpotits
  Dušan Ivković
    Vlade Đurović
  Luka Pavićević
  Nenad Marković
  Alex Trifunović

Ligações externas 
 Página do Panionios BC no eurobasket.com
 Página do Panionios BC no sítio da liga grega
 
 
 
 

Clubes de basquetebol da Grécia
Clubes esportivos fundados em 1919